Peucedanum crouanorum är en flockblommig växtart som beskrevs av Alexandre Boreau och Carl Fredrik Nyman. Peucedanum crouanorum ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
crouanorum